Nurse Ratched, personage uit het book One Flew Over the Cuckoo's Nest uit 1962.
 Ratched (televisieserie), televisieserie gebaseerd op het personage uit het boek.